Das 15th Canary Wharf Classic 2018 fand vom 5. bis 9. März 2018 im Londoner Canary Wharf im Vereinigten Königreich statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2017/18 und gehörte zur Kategorie PSA 100.

Vorjahressieger war Nick Matthew, der seine Teilnahme verletzungsbedingt kurz vor Beginn des Turniers absagte. Der topgesetzte Mohamed Elshorbagy setzte sich im Endspiel gegen Tarek Momen mit 11:8, 7:11, 12:10, 9:11 und 11:3 durch.

Das Teilnehmerfeld bestand aus 16 Spielern, davon vier Startplätze für Qualifikanten. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Nathan Lake einen Startplatz im Hauptfeld. Erstmals wurde in der Qualifikation sowie in der ersten Runde und im Viertelfinale das „best of three“-Format angewandt, das heißt, es wurden nur zwei gewonnene Sätze zum Gesamtsieg benötigt. Im Halbfinale und im Endspiel wurde das bislang übliche „best of five“-Format verwendet.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 100.000 US-Dollar.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Offizielle Turnierseite (englisch)
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour 2017/18
2018